Transmissão (medicina) - em medicina, é a passagem de patógenos que causam doenças infeciosas entre dois organismos
 Transmissão (física) — no contexto da física, refere-se à parcela de energia que não é absorvida nem reflectida
 Transmissão de dados — transmissão comumente classificada em dois modos, analógico e digital
 Transmissão de energia elétrica — processo de transportar energia entre dois pontos
 Caixa de velocidades — chamada no Brasil de "caixa de câmbio", é a transmissão de um veículo automotor

Veja também
Transmission

Desambiguação